Parafie pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi:

 Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Głożynach
 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kobyli
 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Książenicach
 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łaziskach Dolnych
 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego M. Klareta w Łodzi
 Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim
 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Rowniu
 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jastrzębiu-Zdroju
 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Strupinie
 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Trzebini
 Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu
 Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Wodzisławiu Śląskim (Kokoszyce)
 Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni

Zobacz też 
 parafie pod wezwaniem św. Marii, Matki Bożej i Najświętszej Maryi Panny

!